

Persone 
 Gasparino Barzizza – umanista, pedagogista, filologo e lessicografo italiano
 Giovanni Bottino Barzizza – matematico e astronomo italiano
 Guiniforte Barzizza – umanista italiano
 Isa Barzizza – attrice e doppiatrice italiana
 Pippo Barzizza – compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano

Altro 
 Barzizza – frazione del comune italiano di Gandino
 Barzizza – famiglia aristocratica bergamasca
 Palazzo Barzizza – palazzo di Venezia